Green Spring kan syfta på:

 Green Spring, Kentucky
 Green Spring, West Virginia
 Slaget vid Green Spring i James City County i Virginia i amerikanska frihetskriget